Диана Лебутилье (; ) — канадский политический и государственный деятель. Член Либеральной партии Канады. Министр национальных доходов Канады в кабинете Джастина Трюдо с 2015 года. Член Палаты общин Канады от избирательного округа  с 2015 года.

Биография 
Родилась 5 февраля 1959 года в небольшом квебекском городе  (ныне — часть города ). В возрасте четырёх лет семья Дианы переехала в город Гаспе, родной город её родителей. Получила степень бакалавра социальной работы в Университете Монктона.

До начала политической карьеры в течение 23 лет была социальным работником и менеджером по работе с клиентами в Центре здравоохранения и социального обеспечения им. Роше Персе в Шандле, где работала вместе с будущим депутатом Национального собрания Квебека .

В 2010 году была избрана префектом муниципалитета .

На федеральных выборов 2015 года выдвинула свою кандидатуру от Либеральной партии Канады в округе . По итогам выборов одержала победу, набрав 38,73 % голосов и опередив действующего депутата — представителя Новой демократической партии .

4 ноября 2015 года премьер-министр Джастин Трюдо назначил Диану Лебутилье  в своём правительстве. После парламентских выборов 2019 года, на которых Лебутилье вновь победила в своём округе, её переназначили министром.

Семья 
Диана Лебутилье — мать троих сыновей, также она имеет двух внуков.

Примечания

Ссылки 

Члены Тайного совета Королевы для Канады
Члены палаты общин Канады от Квебека
Википедия:Биографии современников
Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады
Министры национальных доходов Канады
Женщины-политики Канады
Выпускники Монктонского университета